Pezières ou Pézières peut désigner :

Patronyme 
Pézières est un nom de famille notamment porté par :
Georges Pézières (1885-1941), homme politique français.

Toponyme 
Pezières ou Pézières est un nom de lieu notamment porté par :
Les Pézières (Ain), hameau de la commune d'Aranc ;
Pézières (Loire), hameau de la commune de Belmont-de-la-Loire ;
Pezières (Somme), ancien hameau et commune; actuellement quartier de la commune d'Épehy.